Il termine unificazione, indicante genericamente sia l'atto che gli effetti derivanti dal ridurre più cose a unità, assume significati specifici in fisica e nella tecnica:
 Unificazione – teorie costruite per ottenere una descrizione unitaria delle forze non gravitazionali
 Unificazione – processo di standardizzazione avente l'obiettivo di ridurre prodotti con analoghe caratteristiche al minor numero possibile
 Unificazione – in informatica e logica, procedimento algoritmico per risolvere equazioni fra espressioni simboliche